Борисовская — деревня в Харовском районе Вологодской области.

Входит в состав Шапшинского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Шапшинский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Харовска — 42 км, до центра муниципального образования Шапши — 8 км. Ближайшие населённые пункты — Шутово, Большая Середняя, Леуниха.

По переписи 2002 года население — 2 человека.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Харовского района